Nogat steht für:

 Nogat, Mündungsarm der Weichsel in Polen
 Nogat (Gronowo Elbląskie), deutsch Nogathau, Ort in der Gmina Gronowo Elbląskie, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Nogat (Łasin), Ort in der Gmina Łasin, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Jezioro Nogat, See in der Gmina Łasin
 Nogat, Tarnbezeichnung des Flugplatzes Klausheide (Einsatzhafen E21) während des 2. Weltkriegs

NOGAT ist eine Kurzform für: 

 Northern Offshore Gas Transport, Pipeline-System in der Nordsee